zentripetal steht für:
 Wirkung der Radial- oder Zentripetalkraft
 zentripetal (Neurologie), Verlauf der Erregung oder des Wachstums ausgehend von peripheren Nervenfasern

Siehe auch: